Parafie  pod wezwaniem św. Proroka Eliasza

 Parafia św. Proroka Eliasza w Białymstoku
 Parafia św. Proroka Eliasza w Podbielu

Zobacz też 
 cerkiew św. Eliasza

Eliasz
!